Шамсиджахан Казимагомедовна Кухмазова (1924, сел. Ахты Самурского округа, Дагестанская АССР, РСФСР — 23 ноября 2009, Махачкала, Дагестан) —  — лезгинская театральная актриса. Заслуженная артистка Дагестанской АССР (1950), Народная артистка Дагестанской АССР (1955), Заслуженный артист РСФСР (1960) и Народный артист РСФСР (1981).

Биография 

Шамсиджахан Кухмазова родилась в сел. Ахты Самурского округа Дагестанской области в 1 июня 1924 года. С 1942 г. актриса Государственного лезгинского музыкально-драматического театра им. Сулеймана Стальского в сел. Ахты (в настоящее время театр работает в г. Дербент), в котором проработала более полувека. Обладая хорошими вокальными данными, успешно выступала в музыкально-драматических спектаклях. Является одним из основоположников национального театрального искусства Дагестана.

«Пешком, верхом и на арбе исходила и изъездила актриса Ш. Кухмазова все лезгинские районы, горные и низменные населенные пункты. С грудными детьми на руках (а их было у нее пятеро) она не оставляла работу в театре ни на день, играла в неотапливаемых помещениях, сельских клубах под мерцающий свет керосиновых ламп», - так пишет Г. Султанова о народной артистке РСФСР Шамси Кухмазовой.

Театральные работы:

«Если сердце захочет», Рустамова (Айханум).

«Любовь и месть», Ахундова (Зухра).

«Пери-Ханум», И. Шамхалова (Пери-Ханум).

«Аршин-мал-алан», У. Гаджибекова (Гюльчохра).

«Лейла и Меджнун, У. Гаджибекова (Лейла).

«Намус», А. Ширванзаде (Сенем).

«Увядшие цветы», Д. Джабарлы (Сара).

«Коварство и любовь», Ф. Шиллера (Луиза).

«Ашуг Саид», Т. Хрюгского и К. Меджидова (Дильбер).

«Дурна», С. Рустама (Дурна).

«Севиль», Дж. Джабарлы (Севиль).

Умерла актриса 23 ноября 2009 года.

Награды 
 Медаль «За доблестный труд»
 Народная артистка РСФСР (1981)
 Заслуженная артистка РСФСР (1960)
 Народная артистка Дагестанской АССР (1955)
 Заслуженная артистка Дагестанской АССР (1950)

Источники 

Умершие в Махачкале
Персоналии:Лезгинский музыкально-драматический театр
Народные артисты Дагестанской АССР
Заслуженные артисты Дагестанской АССР